Raúl Atid (nacido como Raúl Díaz Tapia, Murcia, 10 de noviembre de 2003) es una personalidad del mundo musical español. Es conocido por ser productor de música electrónica, tech house y techno.

Reseña biográfica
Raúl Díaz, más conocido como Raúl Atid, comenzó su carrera artística como ghost producer o "productor fantasma", produciendo música de diversos géneros como rap, electrónica o pop. A mediados de 2022 comienza a subir sus propias canciones como "Horizon" o "Falling". A finales de este mismo año, lanza su canción "We Made It" en colaboración con el artista murciano J.CMZ.

A principios de su carrera, comienza con el apodo artístico de Muffy, además de usar una máscara blanca en honor a su ídolo de la infancia Dead Mau 5. Meses después desveló su verdadera apariencia con el nombre artístico de Raúl Atid.

 Bibliografía 
Raúl Atid comienza en el mundo musical cuando con 13 años aprende a tocar varios instrumentos musicales como el piano o la guitarra. A los 15 años, inspirado por uno de sus ídolos de la infancia, Martin Garrix'', comienza a producir su propia música con un ordenador.  No obstante, no es hasta 2022 cuando comienza a publicar sus propias canciones y distribuirlas por diversas plataformas.

Referencias

Enlaces externos 
  .

Músicos de España